Monrovia (Liberia), de hoofdstad van Liberia.
 Monrovia (Californië), een plaats in de Amerikaanse staat Californië.
 Monrovia (Indiana), een plaats in de Amerikaanse staat Indiana.
 Monrovia (Alabama), een plaats in de Amerikaanse staat Alabama.
 Monrovia (Maryland), een plaats in de Amerikaanse staat Maryland.